Церковь Святых Павла и Петра (, Сурб Погос-Петрос екехеци) — разрушенная до основания армянская церковь, стоявшая в ереванском квартале Шаар.

История 
Церковь Сурб Погос-Петрос была построена в VI—VII веках и являлась одной из древнейших церквей Еревана. В 1679 году сильное землетрясение разрушило церковь, оставив только стены, но в конце XVII века её восстановили. Согласно решению советских властей церковь была снесена в 1931 году, а на её месте был построен кинотеатр «Москва».

Новая церковь и общественные споры 
25 февраля 2010 года правительство Армении одобрило предложение об управлении ООО «Москва Синема» и о приобретении земли, занимаемой кинотеатром под открытым небом на улице Абовяна, в пользу Первопрестольного Святого Эчмиадзина для строительства новой церкви на месте бывшей церкви Погос-Петрос.

Решение вызвало протесты среди общественности. После того, как план был объявлен, группа под названием «Сохранить Московский кинотеатр под открытым небом» собрала около 5 000 участников и собрала более 18 000 подписей во время петиции о прекращении проекта. Группа обратилась к католикосу Армении Гарегину II, а также к премьер-министру Армении Тиграну Саргсяну, призвав к всестороннему публичному обсуждению этого предложения.

В защиту театра под открытым небом выступили многие армянские архитекторы и интеллектуалы. Более 60 представителей армянской интеллигенции направили открытое письмо премьер-министру Армении с просьбой пересмотреть решение о строительстве церкви на месте кинотеатра под открытым небом. Некоторые критики рассматривали проект как еще один пример расширения влияния Армянской церкви на государственные дела. В ответ представители Армянской церкви обвинили критиков строительного проекта в «отсутствии должного уважения к Богу». Однако позже план был отменен из-за ограниченного пространства локации.

Устройство 
Цероковь Святых Павла и Петра имела строгую архитектуру и относилась к типу бескупольных трёхнефных базилик. На восточной стороне храма располагался большой молельный зал, где был главный алтарь с ризницами по обеим сторонам. Стены, расположенные рядом с главным алтарём, были обрисованы фресками в несколько слоёв, исполненными в различное время. В молельный зал можно было зайти с западной, северной и южной сторон. В 1931 году, когда церковь собирались снести, удалось спасти фрески, которые теперь хранятся в различных музеях.

Современность 
На месте церкви, снесённой советскими властями, стоит кинотеатр «Москва».

Галерея

См. также 
 Список церквей Еревана

Примечания 

Утраченные храмы Еревана
Культовые сооружения по алфавиту
Армянские храмы VI века
Церкви Армении